Локута (Lokuta) — назва географічних об'єктів Естонії.

 Локута — село у волості Тюрі повіту Ярвамаа.
 Локута — село у волості Кегтна повіту Рапламаа.
 Локута — село у волості Мяр'ямаа повіту Рапламаа.
 Локута — село у волості Тапа повіту Ляене-Вірумаа.